Pagliai ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Pagliai (1852–1896), italienischer Maler
 Ugo Pagliai (* 1937), italienischer Schauspieler